Ве́рия () — город на севере Греции, с богатой историей. Находится на высоте 128 метров над уровнем моря, на восточных склонах горного массива Вермион, в 64 километрах к юго-западу от Салоник и в 311 километрах к северо-западу от Афин. Административный центр одноимённой общины (дима) и периферийной единицы Иматия в периферии Центральная Македония. Центр Веррийской, Наусской и Камбанийской митрополии Элладской православной церкви. . Население  жителей по переписи 2011 года.

В городе расположен футбольный стадион «Верия» и футбольный клуб с таким же названием.

Через город проходит  Александрия — Козани. Близ города проходит автострада 2 «Эгнатия».

Верия значительно выросла после Второй мировой войны и в настоящее время является торговым городом. В городе развито производство тонких тканей (хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шёлковых), домашние ремёсла, прядильные фабрики, мельницы и макаронные фабрики, приводимые в движение силой воды, благодаря обильным водам реки Трипотамос (), проходящей через северные районы города, плодоводство в области города (яблоки и персики), а также консервные и перерабатывающие заводы по переработке фруктов и овощей, холодильные камеры и т. д.

История 
Древнейшей археологической находкой на территории Верии является захоронение раннего железного века (X—VIII вв. до н. э.). О существовании поселения на этом месте в начальный период царства Аргеадов-Теменидов, правивших в Нижней Македонии, свидетельствует некрополь классического периода (конец V — начало IV века до н. э.). Впервые македонский город Бероя (, ) упоминает Фукидид в 431 году до н. э. в связи с неудачной осадой Берои афинянами во время их похода на Халкидики в ходе Пелопоннесской войны. Стефан Византийский и другие авторы приводят два варианта происхождения названия от персонажей древнегреческой мифологии: от Ферона (Берона), или от Берои (), дочери , сына Македона. Первые жители известны как племя вригов, которые были изгнаны именно македонянами. В III веке до н. э. начинается экономический расцвет города. После битвы при Пидне в 168 году до н. э. город сдался римлянам. С упадком соседней Пеллы и созданием римской провинции Македония в 148 году до н. э. Верия становится важным македонским центром. В римский период Верия являлась главным городом Македонского союза (). В эпоху поздней античности Верия входила в состав провинции Македония Первая ().

Здесь согласно Библии (книга Деяний Святых апостолов, гл. 17, ст. 10) учил между 49 и 65 гг. апостол Павел после того, как прибыл из Салоник и перед тем, как отправиться в Афины (). Житель города Сосипатр Пирров сопровождал апостола Павла до полуострова Троада в римской провинции Азия (). В эпоху Римской империи Верия стала местом поклонения для христиан. В городе существовало еврейское поселение на том месте, где проповедовал апостол Павел. «Апостольская конституция» также описывает первого епископа Верии как Онисима. Большинство учёных считают, что им был Святой Онисим из Послания к Филимону.

В конце VIII века императрица Ирина отстроила Верию и назвала ее своим именем — Иринуполь (), хотя некоторые исследователи относят это известие к Верии Фракийской (Стара-Загора).

В эпоху Византийской империи город продолжал расти и процветать. В 985 году город был взят болгарами. В 1001 году император Василий II Болгаробойца вернул Верию под власть Византии. Верия была завоёвана королём Сицилии Вильгельмом II Добрым в 1185 году. После падения Константинополя в 1204 году Верия была включена Бонифацием I Монферратским в состав Фессалоникийского королевства. В 1343/44 году Верия была завоевана сербским королём Стефаном Душаном. Около 1375 года город возвращен в Византию. В 1387 году Верия захвачена султаном Мурадом I. В 1391 году Верия была захвачена султаном Баязидом I. В 1433 году Верия окончательно вошла в Османскую империю. В османский период назывался Караферия ( «Чёрная Верия») и входил в . От власти турок Верия освобождена только в октябре 1912 года в ходе Первой Балканской войны.

Достопримечательности 

От эпохи поздней античности в городе сохранились отдельные захоронения в некрополе, остатки агоры, городских стен (начало III века) и центральной улицы римского периода. Раскопаны фундаменты раннехристианского баптистерия (IV век), двух базилик с мозаичными полами (V—VI вв.). Верия называлась городом 72 церквей, в настоящее время сохранилось 48 византийских и поствизантийских храмов XI—XIX веков, из которых 39 украшены фресками. В церковной архитектуре Верии преобладают трёхнефные и однонефные базилики XIV—XV вв.

Бывший кафедральный собор Верии,  представляет собой трехнефную базилику, которая построена в 1070—1080 гг. на месте раннехристианского базилики, повторяет её планировку. После турецкого завоевания храм был превращен в мечеть, названную Хюнкяр-джами (, мечеть Победы), позднее был пристроен минарет. В Старой Митрополии сохранилось несколько слоев росписей (конец XII — начало XIV вв.).

 представляет собой трехнефную базилику, которая построена в начале XIII века и перестроена в XVII веке. От неё сохранились алтарь и часть центрального нефа с фресками второй четверти XIII века и начала XIV века.

, кафоликон монастыря Воскресения Христова представляет собой однонефный храм, который построен в 1314–1315 годах. Роспись храма 1314—1315 гг. является единственным подписным произведением художника . Другие фрески написаны в 1326, 1355 и 1727 годах.

 представляет собой однонефный храм, который построен в XIV веке и перестроен в XVI веке. Предполагают, что в росписи храма (около 1320) принимал участие Каллиергис или его ученики. Другие фрески датируются XVI и XVIII вв.

 представляет собой трехнефную базилику, которая построена в XVI веке, включает алтарную часть более древней церкви XIV века, где сохранились фрески середины XIV века.

 представляет собой двухнефную базилику с нартексом, которая построена в XIV веке на месте раннехристианской базилики. Сохранились фрагменты фресок последней четверти XIV века и роспись храма 1706 года.

Единственная в Верии крестово-купольная  (купол не сохранился) построена в середине XIV века и перестроена после землетрясения 1589 года. Имеет керамические украшения гранёных апсид. Сохранились росписи храма середины XIV, XV и конца XVI вв.

 представляет собой трехнефную базилику с нартексом, которая построена в начале XIV века. Сохранились фрески 1380, 1518/19, 1603, 1629 и 1718 гг.

Византийские памятники XIV—XV вв. с фрагментами фресок византийского периода, значительно перестроенные в последующие столетия: , , , ,  (Панагии Евангелистрии), , , Панагии Горгоепикоос (),  или Пантанассы, , , ,  и  и другие.

В Верии сосредоточено значительное число поствизантийских памятников: ,  (в приходе пророка Илии), , церковь Святого Димитрия, церковь Святого Стефана, , , ,  во имя апостолов Петра и Павла, , две церкви во имя святых Космы и Дамиана ( и ), четыре церкви во имя Святого Николая (, ,  и ) и другие.

На месте проповеди апостола Павла (сохранились ступени вимы — ораторской трибуны) в настоящее время воздвигнут монумент.

В старом еврейском квартале  сохранились традиционные жилые дома без окон в первом этаже.

 основана в 1953 году. В 10 километрах к юго-востоку находится деревня Вергина, что повышает интерес туристов к городу.

Музеи 
Археологический музей Верии открыт в 1965 году.

В Византийском музее, открывшемся в 2001 году, хранится уникальная коллекция византийских икон XI—XVI вв., прежде находившихся в храмах Верии.

Климат

Сообщество Верия 
Сообщество Верия создано в 1918 году (). В сообщество входят пять населённых пунктов. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 45,964 квадратного километра.

Население

Известные уроженцы 

 Алп, Седат (1913—2006) — турецкий археолог.
 Митрофан Критопулос (1589—1639) — греческий теолог, патриарх Александрийский (1636—1639).
 Коттуниос, Иоаннис (1577—1658) — выдающийся греческий учёный и гуманист эпохи Возрождения.
 Каратассос, Анастасиос (1766—1830) — герой Освободительной войны Греции 1821—1829 годов. Отец Цамиса Каратассоса.
 Мурну, Георге (1868—1957) — румынский историк, поэт.
 Стефанос Папагалос (); ? — 1910) — македономах (борец за воссоединение Македонии с Грецией), командир повстанческого отряда.
  (1901—1983) — греческий и румынский учёный и авиационный инженер.
 Кафес, Пантелис (род. 1978) — футболист, игрок сборной Греции — чемпиона Европы 2004 года.
 Соня Феодориду () — всемирно известная греческая сопрано.
 Итудис, Димитрис (род. 1970) — греческий баскетбольный тренер. С 2014 года по настоящее время — главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА. Чемпион баскетбольной Евролиги ULEB 2016 года в качестве главного тренера.

Города-побратимы 
  Казанлык, Болгария
  Роньяк, Франция
  Пушкин (Царское Село), Россия

Галерея

Примечания

Ссылки 

 

Иматия
Столицы номов Греции